Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2009 года — 2-й турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 15 по 20 марта 2009 года в Абу-Даби, ОАЭ. Для участия в кубке заявились восемь команд. Турнир прошёл по более сложной системе, в отличие от первого. Первоначально восемь команд были разделены на две группы. Две лучшие команды из группы продолжали бороться за «золото», две худшие команды, участвовали в матчах за пятое место. В отличие от предыдущего кубка, длительность матчей стала стандартной: 3 периода по 20 минут.

Турнир оказался успешным событием. Последние две игры кубка, в борьбе за золотые и бронзовые медали, транслировались в прямом эфире по телевидению. Финал турнира с участием сборной ОАЭ посетил член правящей королевской семьи — шейх Хазза ибн Зайд аль-Нахайян. На турнире также присутствовали гости из других арабских стран: Кувейта, Омана и Бахрейна, развивающие свои хоккейные программы.

Сборная ОАЭ стала чемпионом и завоевала свой первый титул, одолев в финале сборную Таиланда со счётом 5:3. Героем матча стал нападающий сборной ОАЭ Юма Аль-Дахери, оформивший хет-трик. Бронзовую медаль выиграла сборная Малайзии, победившая в матче за третье место сборную Гонконга — 4:3.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+4).

Группа B 

Время местное (UTC+4).

Матчи за 5-8 места 

Время местное (UTC+4).

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+4).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+4).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+4).

Финал 

Время местное (UTC+4).

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки